Niemcy:
 Roßleben - dzielnica Roßleben-Wiehe

Inne:
 Roßleben - szkoła katolicka

Zobacz też:
 Roßleben-Wiehe